Артемий Григорьевич Дубровин (6 января 1930, Москва — 15 февраля 1995, Москва) — советский и российский философ, киновед, доктор философских наук (1973). Заслуженный деятель искусств РСФСР (1991).

Биография 
В 1953 году окончил Московский государственный университет. Работал учителем русского языка в вечерней школе города Ржева. Затем преподавал литературу в Московском заочном педагогическом институте, работал редактором Издательства литературы на иностранных языках.

С 1960 по 1963 год — старший редактор отдела теории журнала «Вопросы литературы».

В 1961 году вступил в КПСС.

В 1963—1965 годах — инструктор идеологического отдела ЦК КПСС, в 1965—1977 годах — инструктор отдела культуры ЦК КПСС.

В 1965 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата философских наук на тему «Партийность литературы социалистического реализма». 

В 1973 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора философских наук на тему «Проблемы художественного обобщения в искусстве социалистического реализма».

С 1977 года работал заведующим отделом марксистско-ленинской эстетики и теории кино ВНИИ киноискусства.

Выступал в печати с 1953 года, по вопросам кино — с 1965 года. Лауреат премии Союза кинематографистов СССР за 1979 год.

Умер 15 февраля 1995 года. Похоронен на Хованском кладбище.

Семья 
Жена — Изабелла Михайловна Дубровина (1930—2009), литературовед.

Дочь — Татьяна Артемьевна Дубровина (род. 1956), сценарист, педагог.

Библиография 
 Партийность литературы социалистического реализма [Текст] : Автореферат дис. на соискание ученой степени кандидата филологических наук / Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра литературоведения, искусствознания и журналистики. — Москва : [б. и.], 1965. — 15 с.
 Заметки о прекрасном [Текст] : Эстет. идеал, красота и гармония в худож. произведении. — Москва : Знание, 1967. — 32 с.
 Цель художника [Текст] : Проблемы теории соц. искусства. — Москва : Сов. писатель, 1972. — 302 с.
 Проблемы художественного обобщения в искусстве социалистического реализма : диссертация ... доктора философских наук : 09.00.00. — Москва, 1973. — 379 с.
 Проблемы художественного обобщения в искусстве социалистического реализма [Текст] : Автореферат дис. на соискание ученой степени доктора философских наук. (09.00.44) / Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра теории искусств. — Москва : [б. и.], 1973.
 О партийности художественного творчества [Текст] : Теорет. вопросы / А.Г. Дубровин. — Москва : Просвещение, 1977. — 160 с.
 Типическое [Текст] : К эстетике нашего кино. — Москва : Искусство, 1979. — 239 с.
 Жизнь — кинообраз — жизнь : Из цикла истории типизации / Артем Дубровин. — М. : Искусство, 1980. — 319 с.
 Звездный век : Фантаст. поэма / Артем Дубровин. — М. : Сов. писатель, 1981. — 80 с.
 Канон или канун? : Лит., кино, эстетика: дух обновления / Изабелла Дубровина, Артем Дубровин. — М. : Сов. писатель, 1990. — 366,[2] с.
 Интересы и интересное : Эстетика экрана перед лицом новой реальности / А. Г. Дубровин; Науч.-исслед. ин-т киноискусства. — М. : Б. и., 1994. – 237 с.
 Российское кино: парадоксы обновления / А. Г. Дубровин, М. Е. Зак; Науч.-исслед. ин-т киноискусства. — М. : Б. и., 1995. – 140 с.

Примечания 

Философы СССР
Философы России
Киноведы СССР
Киноведы России
Члены КПСС
Сотрудники аппарата ЦК КПСС
Члены Союза кинематографистов СССР
Заслуженные деятели искусств РСФСР
Похороненные на Хованском кладбище
Персоналии по алфавиту